

Personnalités 

(Classement par ordre alphabétique)
 Émile Boudier (1828-1920), pharmacien et mycologue français.
 Michel Boudier (1920-1963), pilote de guerre français et Compagnon de la Libération.
 Paul Joseph Boudier (1854-1908), haut fonctionnaire français.
 Paul Jean Boudier (1919-2003), aviateur français et pilote d'essai.
 Raoul Boudier (1858- ?), peintre français.
 René Boudier (1634-1723), homme de lettres français.
 Véronique Boudier (1961-), plasticienne française